Nissim ist der Familienname folgender Personen:

 Afik Nissim (* 1981), israelischer Basketballspieler
 Gabriele Nissim (* 1950), italienischer Journalist, Essayist und Historiker
Kobbi Nissim (* 1965), israelischer Informatiker
 Mico Nissim (* 1947), französischer Jazzmusiker und Komponist
 Mosche Nissim (* 1935), israelischer Politiker
 Offer Nissim (* 1964), israelischer DJ und Musikproduzent
 Rina Nissim (* 1952), Schweizer Autorin, Naturheilpraktikerin und Aktivistin für Frauengesundheit und die Lesbenbewegung
sowie der Name von
 Nissim von Gerona († 1376), spanischer Talmudist